

Patronyme 

 Albert-Alexandre Lussier (1842-1909), homme politique québécois ;
  ;
 Anthoine Lussier (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace franco-canadien ;
 Doris Lussier (1918-1993), dit le Père Gédéon, écrivain et humoriste québécois ;
 Gilles Lussier (1940-), prélat canadien qui fut missionnaire et évêque ;
 Irénée Lussier (1904-1973, ecclésiastique et éducateur canadien ;
 Jacques Lussier (1960-), acteur québécois ;
 Marc-André Lussier, critique de cinéma québécois ;
 Marcel Lussier (1944-), homme politique canadien ;
 Mathieu Lussier (1973-), bassoniste, compositeur et chef d'orchestre canadien ;
 Michel Lussier (1949-), ancien joueur international et entraineur professionnel de hockey sur glace franco-canadien ;
 Patrick Lussier, réalisateur et monteur canadien spécialisé dans les films d'horreur ;
 René Lussier (1957-), compositeur, improvisateur et interprète de musique actuelle québécois ;
 Sylvain Lussier, avocat canadien ;
 Sylvie Lussier (1957-), auteur et animatrice québécoise.

Patronyme canadien
Patronyme québécois